Kiowa County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Kiowa County (Colorado) – okres státu Colorado
 Kiowa County (Kansas) – okres státu Kansas
 Kiowa County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma